

Geografia 
 La Madeleine – comune francese situato nel dipartimento Nord
 La Madeleine-de-Nonancourt – comune francese situato nel dipartimento Eure
 La Madeleine-Villefrouin – comune francese situato nel dipartimento Loir-et-Cher
 La Madeleine-Bouvet – comune francese situato nel dipartimento Orne
 La Madeleine-sur-Loing – comune francese situato nel dipartimento Senna e Marna
 La Madeleine – antico comune francese situato nel dipartimento Alpi Marittime, ormai parte integrante del comune di Nizza
 La Madeleine – antico comune francese situato nel dipartimento Dordogna, ormai parte integrante del comune di Bergerac
 La Madeleine – antico comune francese situato nel dipartimento Lot, ormai parte integrante del comune di Faycelles
 La Madeleine – antico comune francese situato nel dipartimento Lot e Garonna, ormai parte integrante del comune di Marmande
 La Madeleine – antico comune francese situato nel dipartimento Loira Atlantica, ormai parte integrante del comune di Guérande
 La Madeleine – antico comune francese situato nel dipartimento Meurthe e Mosella, ormai parte integrante del comune di Laneuveville-devant-Nancy
 La Madeleine – quartiere dell'VIII arrondissement di Parigi
Colle della Madeleine – valico alpino francese
Îles de la Madeleine – endonimo francese delle Isole della Maddalena

Edifici 
 Chiesa della Madeleine – tempio napoleonico emblematico dello stile neoclassico, a Parigi
 Castello della Madeleine – a Chevreuse, nel dipartimento francese di Yvelines

Pagine correlate
 Madeleine